Эвроп может означать: 
  — ряд одноимённых персонажей древнегреческой мифологии.
  — в древнегреческой мифологии сын Эгиалея.
  — в древнегреческой мифологии сын Форонея.
 Эвропос — малый город в Греции.
 Эвроп — древний город в Македонии.
 Эвроп или Дура-Эвропос — древний город в Сирии.
 Эвроп — название древнего города Каркемиш.
 Europs — род насекомых в семействе монотомидов.

См. также 
 Европа
 Европий